Симънс може да се отнася за:
 Дан Симънс (р. 1948), американски писател
 Джей Кей Симънс (р. 1955), американски актьор
 Джийн Симънс (р. 1949), американски музикант
 Кристина Симънс (р. 1965), американска писателка
 Седрик Симънс (р. 1986), американски баскетболист
 Сюзън Симънс (1946-2008), американска писателка